Die National League Division Series 2016 (NLDS) fand zwischen dem 7. und dem 13. Oktober 2016 statt und ist Teil der Postseason der MLB-Saison 2016. Mit ihr wurde ermittelt, welche beiden Teams in der National League Championship Series 2016 gegeneinander antraten. Es handelte sich um zwei Best-of-Five-Serien, an denen die Sieger der drei Divisionen der National League sowie der Gewinner des Wildcard-Games teilnahmen. Die Serie wurde im Modus 2-2-1 gespielt, sprich das besser gesetzte Team hatte in den Spielen 1, 2 und 5 Heimrecht.

Die Paarungen lauteten:
 (1) Chicago Cubs (Central Division Champion, 103–58) gegen San Francisco Giants (Wild Card Gewinner, 87–75)
 (2) Washington Nationals (East Division Champion, 95–67) gegen (3) Los Angeles Dodgers (West Division Champion, 91–71)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2016, ALWC 2016, NLWC 2016, ALDS 2016, ALCS 2016, NLCS 2016, World Series 2016

Die Postseason 2016 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Chicago Cubs gegen San Francisco Giants

Washington Nationals gegen Los Angeles Dodgers

Chicago Cubs gegen San Francisco Giants

Spiel 1 
7. Oktober 2016, 21:15 EDT im Wrigley Field in Chicago, Illinois

Spiel  2 
8. Oktober 2016, 20:08 EDT im Wrigley Field in Chicago, Illinois

Spiel 3 
10. Oktober 2016, 21:38 EDT im AT&T Park in San Francisco, Kalifornien

Spiel 4 
11. Oktober 2016, 20:40 CDT im AT&T Park in San Francisco, Kalifornien

Washington Nationals gegen Los Angeles Dodgers

Spiel 1 
7. Oktober 2016, 17:38 EDT im Nationals Park in Washington, D.C.

Spiel 2 
9. Oktober 2016, 13:08 EDT im Nationals Park in Washington, D.C.

Spiel 3 
10. Oktober 2016, 16:08 EDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 4 
11. Oktober 2016, 17:05 EDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 5 
13. Oktober 2016, 20:08 EDT im Nationals Park in Washington, D.C.

Einzelnachweise 

Major League Baseball
Baseball 2016
Chicago Cubs
Los Angeles Dodgers
San Francisco Giants
Washington Nationals